Der Dreiband-Weltcup 2017/4 war das vierte UMB/CEB-Weltcupturnier im 31. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 3. bis zum 9. Juli erstmals im Sportkomplex Pavilhão Dragão Caixa am Stadion des FC Porto in Porto statt. Es war das 14. Dreiband-Weltcupturnier, einer Spielart des Karambolage-Billard, in Portugal.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Ab 2017 wurde das Preisgeld auf 52.000 € erhöht.

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung (Shootout) gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.

Es wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten (Lucky Loser) für die Finalrunde. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Ab 2017 erhöhte sich die Zahl der gesetzten Spieler auf 14. Dafür gibt es nur noch drei Wildcards. Eine UMB-Wildcard und zwei für den Ausrichter.

Die ersten 14 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an den Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Dick Jaspers
  Daniel Sánchez
  Frédéric Caudron
  Marco Zanetti
  Nikos Polychronopoulos
  Jérémy Bury
  Torbjörn Blomdahl
  Kim Haeng-jik
  Sameh Sidhom
  Cho Jae-ho
  Eddy Merckx
  Murat Naci Çoklu
  Nguyễn Quốc Nguyện
  Heo Jung-han

Wildcardspieler
1 × UMB : Ihab El Messery
2 × organisierender Verband: Cho Myung-woo,  João Pedro Ferreira

Turnierkommentar

Qualifikation 
Aus deutscher Sicht nahmen neun Spieler teil, darunter der amtierende deutsche Meister Ronny Lindemann, Martin Horn und die Nachwuchshoffnung Dustin Jäschke. Lindemann musste schon in der PP-Qualifikation spielen, Horn und Jäschke aufgrund ihrer Weltranglistenpunkte erst in der P-Quali. Beide waren dort in Gruppe J gelost und trafen dort schon aufeinander, heißt, nur einer der beiden kann eine Runde weiterziehen.

Horn konnte sein erstes Gruppenspiel gegen Jäschke knapp mit 30:29 in 23 Aufnahmen gewinnen. Im zweiten Gruppenspiel traf Jäschke auf den Koreaner Oh Sung-kyu und gewann mit 30:21 in 22 Aufnahmen. Horn traf im letzten Gruppenspiel ebenfalls auf den Koreaner, den er in 23 Aufnahmen mit 30:24 bezwang. Nach zwei Siegen konnte er als Gruppensieger eine Runde weiter ziehen. Lindemann hat es als Gruppensieger ebenfalls in die letzte Qualifikationsrunde geschafft. Beide haben sich damit vier Weltranglistenpunkte erarbeitet.

In der letzten Qualifikationsrunde trennten sich die Gruppen A, G und L mit je einem Gewinnspiel, so dass dort der beste GD über den Sieger und den Einzug ins Hauptfeld entschied. Horn konnte ein Spiel für sich entscheiden und unterlag dem koreanischen Weltmeister von 2014 Choi Sung-won mit nur einem Punkt, war aber bester Gruppenzweiter und somit der beste „Lucky Loser“ für die Hauptrunde. Choi hatte am Ende mit 2,666 den besten Generaldurchschnitt (GD). Der Belgier Eddy Leppens konnte die beste Einzelleistung gegen Ma Juan Cuong  aus Vietnam spielen. Er schlug den Asiaten in nur 7 Aufnahmen mit 40:11 und erzielte damit einen ED von 5.714. Gemeinsam mit Choi teilt er sich auch die beste Höchstserie (HS) von 14 Punkten.

Hauptrunde 
Runde 1
Zu Anfang gab es im ersten Spiel die erste große Überraschung. Vorjahresgesamtsieger Dick Jaspers aus den Niederlanden unterlag dem unbekannten Qualifikanten Choi Wan-jung aus Korea mit 32:40. Der erst 18-jährige amtierende Juniorenweltmeister Cho Myung-woo aus Korea war aufgrund einer Wildcard, die vom Ausrichter FC Porto erteilt wurde, für das Hauptfeld gesetzt und traf dort auf  Frédéric Caudron aus Belgien. Er unterlag knapp mit nur zwei Punkten. Horn traf im ersten Spiel auf den mehrfachen Weltmeister Eddy Merckx aus Belgien. In den ersten fünf Aufnahmen konnte er jedoch nicht punkten und so ging es schon nach 20 Minuten in der sechsten Aufnahme mit 21:0 für den Belgier in die Pause. Nach der Pause konnte Horn zwar ein paar Punkte auf seinem Konto gutschreiben, aber nach nur 15 Aufnahmen war die Partie für ihn mit 40:14 zu Ende. Damit nimmt er aber trotzdem Weltranglistenpunkte mit, die ihm in folgenden Turnieren einen besseren Setzplatz sichern. Daniel Sánchez, der durch Jaspers Erstrundenniederlage, noch vor seinem ersten Spiel zur neuen Nummer 1 der Weltrangliste wurde, musste elf Jahre lang auf diesen Moment warten. Zuletzt war er von 2004 bis 2006 bester Spieler der Welt. So nahm er auch sein erstes Spiel in Angriff und besiegte den Vietnamesen Ngo Ding Nai in nur 11 Aufnahmen mimt 40:18. Es war die beste Partie dieses Tages.

Achtelfinale
Im Achtelfinale konnte der Überraschungsmann Choi Wan-jung seine Siegesserie fortsetzen und seinen Landsmann und Namensvetter Choi Sung-won aus dem Turnier schmeißen. Leppens, der bis dahin eine sehr gute Leistung mit dem bis dahin besten Spiel des gesamten Turniers zeigte, scheiterte am Schweden Torbjörn Blomdahl in 19 Aufnahmen mit 40:30. Caudron verlor gegen den stark spielenden Nguyễn Quốc Nguyện aus Vietnam, der im Viertelfinale auf seinen Landsmann Dương Anh Vũ trifft. Dieser schlug, ebenfalls überraschend, den letzten im Turnier verbliebenen jungen Portugiesen Ferreira. Sanchez traf auf Merckx. Beide hatten in der vorangegangenen Runde nur 11 bzw. 14 Aufnahmen zum Sieg gebraucht, doch beide kämpften hart um den Sieg und brauchten 27 Aufnahmen um den Sieger zu ermitteln. Der Spanier setzte sich mit einem Punkt Vorsprung durch.

Viertelfinale
Im Viertelfinale war dann Endstation für Choi. Erneut war es ein koreanisches Spiel, diesmal gegen den erst 25-jährigen vierfachen Juniorenweltmeister Kim Haeng-jik. Lütfi Çenet aus der Türkei besiegte den mehrfachen Weltmeister und Weltcupsieger Torbjörn Blomdahl aus Schweden. Das dritte Spiel dieser Runde war rein vietnamesisch, wobei sich der erfahrenere Nguyen Quoc Nguyen gegen Dương Anh Vũ durchsetzte. Im letzten Spiel traf der Weltcup-Gewinner von 2016/4, Heo Jung-han auf Sanchez und konnte sich mit 40:38 ins Halbfinale spielen, wo es zu einem asiatischen Spiel mit Nguyen kam.

Halbfinale
Das erste Spiel des Halbfinale bestritt der letzte verbliebene europäische Spieler Çenet gegen den Juniorenweltmeister Kim Haeng-jik und verliert trotz größerer Erfahrung mit 36:40. Damit stand der junge Koreaner als erster Finalist fest. Es ist seine erste Finalteilnahme seit dem 2015/1 in Luxor, damals gegen Jaspers. Im rein asiatischen zweiten Spiel konnte sich der Vietnamese Nguyen mit 40:20 in 26 Aufnahmen durchsetzen und als erst dritter Spieler Vietnams ins Finale eines Weltcup-Turniers einziehen. Tran Chi Thanh unterlag im 2007/7 in Suwon im Finale Daniel Sánchez und Tran Quyet Chien verlor im 2016/5 in Guri dem Franzosen Jérémy Bury.

Finale
Im rein asiatischen Finale wäre es im Falle eines Sieges für beide Spieler die erste Goldmedaille bei einem Weltcup. Nguyen, amtierender Asienmeister, wäre der erste Vietnamese der für sein Land auf dem höchsten Siegestreppchen stehen würde. Kim, amtierender Vizeweltmeister, eröffnete das Spiel in der ersten Aufnahme gleich mit neun Punkten, gefolgt von drei und fünf Punkten und so stand es nach 3 Aufnahmen bereits 17:4 für den jungen Koreaner aus Suwon. In den folgenden 6 Aufnahmen konnte er jedoch nur einen Punkt erzielen, während der Vietnamese langsam ins Spiel fand und mit 1, 2, 4 und im  neunten Inning ebenfalls eine neuner -Serie gelang. Damit stand es zur Pause 18:20 für Nguyen. Nach der Pause hatte Kim anscheinend Konzentration getankt und hatte seinen Vorsprung bis zum 17. Inning um 16 Punkte auf 34:27 ausgebaut. Nguyen kam mit Innings von 1, 3, 3 und 1 nicht näher heran. in den folgenden Innings konnte Kim zwar nicht mehr als 1 bzw. 2 Punkte machen, kam aber im 23. Innung als erster über die Ziellinie. Nguyen legte einen Endspurt mit 6 Punkten ein, kam aber nur auf insgesamt auf 34 Punkte und verfehlte damit sein Ziel als erster Vietnamese ein Weltcup-Turnier zu gewinnen.

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Die Gruppenersten kommen in die Endrunde der besten 32. Die Reihenfolge der Spieler entspricht der Setzliste zu Turnierbeginn, die Platzierung der Ergebnisse nach Gruppenabschluss.
 

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Lucky Loser 
Die drei besten Zweitplatzierten kommen in die Hauptrunde:
  Martin Horn
  Javier Palazón
  Choi Wan-jung

Finalrunde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet (Punkte/Aufnahmen-Penalty).

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2017/1 vom 6. bis zum 12. Februar in Bursa, 
 Dreiband-Weltcup 2017/2 vom 26. März bis zum 1. April in Luxor, 
 Dreiband-Weltcup 2017/3 vom 22. bis zum 28. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt, 
 Dreiband-Weltcup 2017/5 vom 4. bis zum 10. September in Cheongju, 
 Dreiband-Weltcup 2017/6 vom 23. bis zum 29. Oktober in La Baule, 
 Dreiband-Weltcup 2017/7 vom 3. bis zum 9. Dezember in el-Guna,

Weblinks 

 Turnierdetails Offizielle Seite der Union Mondiale de Billard (UMB)
 Fotostrecke auf Kozoom.com

Einzelnachweise 

2017 4
Karambolageveranstaltung 2017
Billardturnier in Porto